

Cinema 
 Due vite in una (That Was Then... This Is Now) – film del 1985 diretto da Christopher Cain

Letteratura 
 That Was Then, This Is Now – romanzo di S. E. Hinton del 1971

Musica 
 That Was Then, This Is Now – album di Andy Timmons del 2002
 That Was Then, This Is Now – album di Tha Dogg Pound del 2009